443 км, 443-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 443 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 622429
 443 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 171685